Velika nagrada ZDA 1978 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 1. oktobra 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 59
| 1:40:48,800
| 2
| 9
|-
! 2
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 59
| + 19,739 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 59
| + 45,701 s
| 11
| 4
|-
! 4
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 59
| + 1:25,007
| 9
| 3
|-
! 5
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 59
| + 1:28,089
| 13
| 2
|-
! 6
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 59
| + 1:50,210
| 18
| 1
|-
! 7
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 58
| +1 krog
| 6
| 
|-
! 8
| 22
|  Derek Daly
| Ensign-Ford
| 58
| +1 krog
| 19
| 
|-
! 9
| 31
|  René Arnoux
| Martini-Ford
| 58
| +1 krog
| 21
| 
|-
! 10
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 58
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 11
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 58
| +1 krog
| 10
| 
|-
! 12
| 21
|  Bobby Rahal
| Wolf-Ford
| 58
| +1 krog
| 20
| 
|-
! 13
| 23
|  Brett Lunger
| Ensign-Ford
| 58
| +1 krog
| 24
| 
|-
! 14
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 56
| +3 krogi
| 17
| 
|-
! 15
| 55
|  Jean-Pierre Jarier
| Lotus-Ford
| 55
| Brez goriva
| 8
| 
|-
! 16
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 54
| +5 krogov
| 22
| 
|-
! Ods
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 46
| Menjalnik
| 26
| 
|-
! Ods
| 9
|  Michael Bleekemolen
| ATS-Ford
| 43
| Puščanje olja
| 25
| 
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 28
| Motor
| 5
| 
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 27
| Motor
| 1
| 
|-
! Ods
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 25
| Motor
| 7
| 
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 23
| Pnevmatika
| 12
| 
|-
! Ods
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 22
| Motor
| 4
| 
|-
! Ods
| 10
|  Keke Rosberg
| ATS-Ford
| 21
| Prenos
| 15
| 
|-
! Ods
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 1
| Dovod goriva
| 14
| 
|-
! Ods
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 0
| Sklopka
| 23
| 
|-
! DNQ
| 19
|  Beppe Gabbiani
| Surtees-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 

 Vodilni: Mario Andretti (1-2); Carlos Reutemann (3-59).

Formula 1 sezona 1978
1978